Зофья Кулик (, род. 14 сентября 1947, Вроцлав) — польская .

Биография 
Училась в Академии изобразительного искусства в Варшаве (1965—1971). До 1988 работала и выставлялась вместе с художником Пшемыславом Квеком, развивая идеи соц-арта. С 1980-х годов экспериментирует в области фотоколлажа.

Выставки 
Её персональные выставки были представлены в Варшаве (1989, 2004), Нью-Йорке (1990, 1995), Вене (1993), в Париже (2000), на Венецианской биеннале (1997), в Бохуме и Ростоке (2005), Берлине (2007, 2008) и др.

Примечания

Литература 
 Zofia Kulik: archiwum gestów/ Bożena Czubak a.o. Kraków: Starmach Gallery, 2004

Ссылки 
 

Современные художники Польши
Фотографы Польши